Bagnesi – abitanti di Bagni di Contursi Terme
Bagnesi – abitanti di Bagno (L'Aquila)
Bagnesi – abitanti di Bagno a Ripoli
Bagnesi – abitanti di Bagno di Gavorrano
Bagnesi – abitanti di Bagno di Romagna
Bagnesi – antica famiglia di Firenze
Maria Bartolomea Bagnesi – terziaria domenicana e beata